Giuseppe Fabbrini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Fabbrini (Komponist) (vor 1660–1708), italienischer Komponist, Organist, Kapellmeister und Pädagoge
 Giuseppe Antonio Fabbrini (1740–1825), italienischer Maler